Начни сначала:
 Начни сначала — советский музыкальный фильм 1985 года.
 Начни сначала — американская мелодрама 2018 года.